Municipio de New Hanover puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de New Hanover (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Burlington.
 Municipio de New Hanover (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.